El término Sonorama puede hacer referencia a:

Sonorama, festival de música que se celebra en Aranda de Duero, Burgos;
Sonorama, festival de cortometrajes que se celebra en Aranda de Duero, Burgos;
Sonorama, disco del grupo OBK; o
Sonorama, grupo musical argentino.